

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiez“ beginnt.

Wiez 



Wiezi 
 Więzik, Grzegorz (1963–2021), polnischer Fußballspieler

Wiezo 
 Wiezorrek, Detlef (* 1955), deutscher Fußballspieler